Il doppio  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

I detentori del titolo erano Michaël Llodra e Nenad Zimonjić ma hanno deciso di non partecipare insieme. Llodra ha partecipato con Juan Martín del Potro mentre Zimonjić con Robert Lindstedt. Llodra e Del Potro si sono ritirati prima dell'inizio del torneo mentre la coppia Zimonjic-Lindstedt è riuscita a conquistare il titolo superando in finale Thiemo de Bakker e Jesse Huta Galung per 5-7, 6-3, [10-8].

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)

Wildcard

  Thiemo de Bakker /  Jesse Huta Galung (finale)

  Robin Haase /  Igor Sijsling (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2013
ATP World Tour 2013